Die Saison 1994/95 der Deutschen Eishockey Liga war die erste Spielzeit nach der Auflösung der 1. Bundesliga. Zur Premierensaison der neuen deutschen Elitespielklasse traten 18 qualifizierte Mannschaften gegeneinander an.

Deutscher Meister wurden die Kölner Haie, nachdem der Vorjahressieger EC Hedos München nach der Umbenennung in Maddogs München bereits in der ersten DEL-Spielzeit Insolvenz anmelden musste.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus und Regelwerk 
Die Saison begann mit 18 Teams, die in einer Vorrunde 34 Spiele jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel spielen sollten. Zusätzlich wurden nach dem Vorbild der NHL drei regionale Gruppen gebildet, in denen eine zusätzliche Einfachrunde mit 10 Partien gespielt wurde. Eine Auf- und Abstiegsregelung gab es nicht mehr. Über die Zulassung zur DEL wurde am grünen Tisch nach sportlichen und insbesondere wirtschaftlichen Kriterien entschieden. In einer anschließenden Play-Off-Runde traten die 16 besten Teams der Hauptrunde gegeneinander an.

Gruppen 
 Süd: Maddogs München, EV Landshut, SB Rosenheim, ESV Kaufbeuren, Augsburger EV, EHC 80 Nürnberg
 West/Nord: Düsseldorfer EG, Kölner Haie, Krefelder EV, EC Ratingen, BSC Preussen Berlin, Eisbären Berlin
 Mitte: Schwenninger ERC, Adler Mannheim, Frankfurt Lions, Kassel Huskies, EC Hannover, ESG Füchse Sachsen Weißwasser

Vorrunde 
Die Maddogs München meldeten Mitte Dezember 1994 ihr Team ab, alle 17 ausgefallenen Spiele wurden mit 0:0 Toren und 1 Punkt für den jeweiligen Gegner gewertet. Nur der BSC Preussen hatte zu diesem Zeitpunkt bereits alle geplanten Partien gegen München gespielt, die anderen Teams absolvierten ein Vorrundenspiel weniger. Der EV Landshut kam sogar nur auf 42 Partien, da für diesen zwei Spiele gegen München entfielen.

Abschlusstabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, (M) = Titelverteidiger
Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: del.org, eliteprospects.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Play-offs 
Da 16 Teams für die Play-Offs spielberechtigt waren, verpassten nur die Eisbären Berlin den Einzug in die Play-off-Runde. Achtel- und Viertelfinale wurden im Modus „Best-of-Seven“, Halbfinale und Finale nach dem System „Best-of-Five“ gespielt.

Play-off-Baum

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Finale 

Damit wurden die Kölner Haie zum siebten Mal in ihrer Vereinsgeschichte Deutscher Meister.

Kader des Deutschen Meisters

Literatur 
 Büttner, Wolfgang; Eckert, Horst: Premiere Eishockey-Guide 1995/96. Hamburg, 1995.

Weblinks 
 

 del.org,

Einzelnachweise 

1994
Eishockeysaison 1994/95